Karl Steinhart ist der Name folgender Personen:

* Karl Steinhart (Philologe) (1801–1872), deutscher Klassischer Philologe
 Karl Steinhart (Politiker) (1926–1988), deutscher Politiker (SPD)